

Uralkodók 
 V. Henrik angol király (1387–1422)
 V. Henrik francia király: Henri d’Artois, Chambord grófja (1820–1880), névleges uralkodó (1830) 
 V. Henrik német-római császár (1086–1125)

Drámai művek 
 V. Henrik William Shakespeare drámája

Filmek 
 V. Henrik, eredeti címe Henry V, (1944), Laurence Olivier filmje
 V. Henrik, eredeti címe The Life of Henry the Fifth, (1979), David Giles filmje
 V. Henrik, eredeti címe Henry V, (1989), Kenneth Branagh filmje
 V. Henrik, eredeti címe The King, (2019), David Michôd filmje